

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4 
 Żarnowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Grudusk 
 Żarnowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Stepnica 
 Żarnowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany
 Żarnowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca

Zobacz też 
 Żarnowo Pierwsze, Żarnowo Drugie, Żarnowo Trzecie, Żarnów